Damallsvenskan 2004 i fotboll spelades 11 april-24 oktober 2004. Serien hade 22 omgångar. Lag 11-12: nedflyttning. Seger = 3 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Se även
 Division 1 i fotboll för damer 2004

Externa länkar 
Resultaten i Damallsvenskan 2004 på fotbollförbundets hemsida

Fotboll i Sverige 2004
2004
Fotbollssäsongen 2004